Генрих XXIX, граф Рейсс-Эберсдорф (; , Эберсдорф — , Херрнхаг) — граф Младшей линии Рейсса, граф Рейсс-Эберсдорфа (1711—1747).

Биография 
Генрих XXIX родился в семье Генриха X, графа Рёйсс-Эберсдорфа и Эрдмуте Бенигны Зольмс-Лаубахской. Генрих рос строго по рекомендациям пиетизма. Вскоре он подружился с графом Николаем Людвигом Цинцендорфом. 7 сентября 1621 года в Кастелле он женился на Софи Теодоре (1703—1777), дочери Дитриха Вольфганга, графа Кастелль-Ремлингена и Доротеи Ренаты, графини Зинзендорфа (1699—1743). На свадьбе граф Николай Цинцендорф познакомился с сестрой Генриха, Эрдмутой Доротеей, а ровно через год, они сыграли свадьбу.

При Генрихе XXIX была построена Моравская церковь в Эберсдорфе. Так как в данной церкви практически полностью отсутствовали классовые различия, все жители деревни собирались в бальном зале, молились и пели церковные гимны. Граф и его слуги должны были обращаться ко всем как «братья».

Семья 
У Графа Генриха XXIX и у графини Софии Теодоры было 13 детей:

 Ренате Бенигна (1722–1747).

 Генрих XXIV (1724–1779), граф Рейсс-Эберсдорф.

 Генрих XXVI (1725–1796).

 Генрих XXVIII (30 августа 1726 — 10 мая 1797), женился на Агнес Софи (1720–1791), дочери Эрдманна II Промницкого.

 Софи Аугусте (1728–1753), вышла замуж в 1748 году за барона Людвига вон Вайтельфшаузена.

 Шарлотта Луизе (1729–1792).

 Генрих XXXI (1731–1763).

 Генрих XXXII (1733—1756), убит в Лобозицкой битве 1 октября 1756 года.

 Генрих XXXIII (1734–1791).

 Генрих XXXIV (1737–1806).

 Кристиан Элеоноре (1739–1761).

 Мари Элизабет (1740–1784), вышла замуж в 1765 году за Генриха XXV, графа Рёйсс-Лобенштайн.

 Йоханна Доротея (1743–1801) вышла замуж в 1770 году за Кристофа Фридриха Левина вон Тротха.

Генеалогия

Примечания

Библиография 
 Томас Гехрляйн. Das Haus Reuss. Älterer und Jüngerer Linie. — 2006.
 Штефан Хирцель. Der Graf und die Brüder. — : Quell Verlag, 1980. — 
 Эрика Гайгер. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Der Erfinder der Herrnhuter Losungen. Seine Lebensgeschichte. — 2d ed. — Holzgerlingen: Hänssler, 2000. —  (Биография)

Генрих 29